Муяка́н

 Муякан — река в России, протекает в Муйском районе Бурятии. Левый приток реки Муи. 
 Муякан — разъезд Северобайкальского региона Восточно-Сибирской железной дороги на Байкало-Амурской магистрали (1432 километр). Находится в Муйском районе.
 Муякан — другое название Северомуйск — станция Северобайкальского региона Восточно-Сибирской железной дороги на Байкало-Амурской магистрали (1385 километр).